Amerikai Egyesült Államok
 Brentwood (Kalifornia)
 Brentwood (Los Angeles)
 Brentwood Circle, Los Angeles
 Brentwood Glen, Los Angeles
 Brentwood (Maryland)
 North Brentwood, Maryland
 Brentwood (Missouri)
 Brentwood (New Hampshire)
 Brentwood (New York)
 Brentwood (Pennsylvania)
 Brentwood (Tennessee)